|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bad Gastein (officieel Nürnberger Gastein Ladies) van 2015 vond plaats van 20 tot en met 26 juli 2015 in de Oostenrijkse plaats Bad Gastein. Het was de negende editie van het toernooi in Bad Gastein. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Andrea Petković was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Sara Errani bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Karin Knapp.

Het tweede reekshoofd, Samantha Stosur uit Australië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Italiaanse Karin Knapp in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Stosur wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Bad Gastein op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de tweede van 2015.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp, die vlak voor aanvang van het toernooi nog werd toegelaten als lucky loser, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Karolína en Kristýna Plíšková hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het ongeplaatste duo Danka Kovinić en Stephanie Vogt won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Lara Arruabarrena en Lucie Hradecká in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Vogt had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Kovinić geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Bad Gastein 2015
Bad Gastein